Brionesi – abitanti di Briona
Brionesi – abitanti di Brione (Borgo Chiese)
Brionesi – abitanti di Brione (Italia)
Brionesi – abitanti di Brione sopra Minusio